L'équipe du Congo de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs congolais (République du Congo). Elle est placée sous l'égide de la Fédération congolaise de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours aux Championnats d'Afrique des Nations

Joueurs marquants 
 Serge Ibaka

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

Congo
Basket-ball